Mads Pedersen kan avse:

 Mads Pedersen (cyklist), född 1995
 Mads Pedersen (fotbollsspelare), född 1996
 Mads Pedersen (kanotist), född 1996